Алексе́й Мигуно́в:
 Мигунов, Алексей Андреевич (род. 1919) — советский литературовед. Кандидат филологических наук, профессор. Проректор Литературного института имени А. М. Горького (1958—1965).
 Мигунов, Алексей Иванович (1908—1977) — ректор Калужского государственного педагогического института в 1955—1961 гг.